Pont Royal peut désigner les ponts français suivants :
 le Pont Royal (Paris) traversant la Seine à Paris ;
 le Pont George-V, traversant la Loire à Orléans, également dénommé pont Royal ;
 le Pont Royal (Savoie), traversant l'Isère à Chamousset en Savoie ;
 le Pont Royal (Strasbourg), traversant l'Ill à Strasbourg en Alsace ;
 le Pont Royal (Dunkerque), traversant le canal de jonction (reliant le canal de Bourbourg aux «4 écluses»).

Localité 
 Pont Royal est un village sur la commune de Mallemort en Provence.

Voir aussi 
 Gonzague de Pont-Royal, l'un des noms de plume de Jacques Laurent (1919-2000).